Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 d'infanterie allemande durant la Seconde Guerre mondiale.
 d'infanterie (Empire allemand)

France 
 d'infanterie territoriale

États-Unis 
 d'infanterie